«Камо грядеши» — исторический телесериал режиссёра Франко Росси по мотивам одноимённого романа Генрика Сенкевича.

Сюжет 
Римская империя, последние годы правления императора Нерона. Римский военачальник Марк Виниций возвращается в Рим с войны и навещает своего дядю, сенатора и писателя Гая Петрония, входящего в ближайшее окружение Нерона. В доме полководца Авла Плавтия он знакомится с молодой девушкой Лигией. Она, как и жена Авла Плавтия, Помпония Грецина, являются тайными христианками. Нерон пытается уличить Плавтия и Помпонию в связях с христианами.

Префект Рима Педаний убит в своём доме, Петронию поручают расследовать его убийство. Марк Виниций вместе с Лигией посещают тайное собрание христиан и слушают проповедь апостола Петра. Тем временем приближённый Нерона префект претория Тигеллин «находит» убийцу Педания — это один из его рабов. По закону за убийство хозяина смерти должны быть преданы все его рабы. Апостол Павел, которого допрашивает Петроний, просит его ходатайствовать перед императором о помиловании рабов Педания. Петроний выступает перед Нероном в защиту рабов, но самовлюблённый «великий актёр» остаётся безучастен, и казни предают больше двухсот рабов.

В Риме начинается грандиозный пожар, народ Рима справедливо считает поджигателем Нерона. Поиск виновных заканчивается обвинением христиан в поджоге и прочих зверствах. Марк Виниций и Лигия полюбили друг друга и хотят сочетаться браком по христианскому обряду, но Лигия схвачена вместе с другими христианами как поджигательница. Арестована и Помпония, она одна из немногих, кто видел Иисуса Христа.

Нерон, потерявший дочь Клавдию и переживший неудачное покушение, приказывает убить Руфия, маленького сына своей жены Поппеи от первого брака. Упиваясь своей жестокостью, император подвергает христиан страшным мукам и казням — их расстреливают из луков во время спектакля, бросают диким зверям, сжигают на крестах. Понимая, что следующей жертвой Нерона будет он, Петроний вместе со своей возлюбленной — Эвникой, вскрывают себе вены. Собираясь покинуть город, апостол Пётр получает знамение свыше, и возвращается, чтобы разделить судьбу своей паствы. Лигию, спасённую от разъярённого быка силачом Урсом, освобождают. Вместе с Марком Виницием и уцелевшими христианами они покидают Рим.

В ролях 
 Клаус Мария Брандауэр — Нерон
 Фредерик Форрест — Гай Петроний
 Кристина Рейнс — Поппея Сабина
 Франческо Куинн — Марк Виниций
 Мари-Тереза Релин — Лигия
 Барбара Де Росси — Эвника
 Макс Фон Сюдов — апостол Пётр
 Марко Николич — Гай Софоний Тигеллин
 Габриэле Ферцетти — Гай Кальпурний Пизон
 Массимо Джиротти — Авл Плавтий
 Филипп Леруа — апостол Павел
 Анхела Молина — Клавдия Акте
 Радомир Ковачевич — Урс
 Роберт Спаффорд — Луций Анней Сенека
 Франсуаза Фабиан — Помпония Грецина
 Леопольдо Триесте — Хилон
 Ольга Карлатос — Эпикария
 Светозар Цветкович — Крисп, фанатичный христианин
 Жорж Вильсон — Педаний
 Мариза Солинас — Полибия
 Анни Белль — ''Мириам

Ссылки 

Телефильмы на английском языке
Телевизионные мини-сериалы Великобритании
Телевизионные мини-сериалы Италии
Телевизионные мини-сериалы Франции
Телевизионные мини-сериалы Германии
Телевизионные мини-сериалы Швейцарии
Телевизионные мини-сериалы Испании
Телефильмы 1985 года
Фильмы Франко Росси
Экранизации произведений Генрика Сенкевича
Фильмы о Древнем Риме
Исторические телесериалы о I веке
Фильмы:Персонаж:Нерон
Пеплумы